Abels ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Abels (* 1980), deutsche Musikwissenschaftlerin und Universitätsprofessorin an der Georg-August-Universität Göttingen
 Björn-Uwe Abels (* 1941), deutscher Archäologe und Konservator
 Erika Abels d’Albert (1896–1975), österreichische Malerin, Grafikerin und Modeentwerferin
 Franz Abels, deutscher Unternehmer, gründete 1909 Abels Schokoladen-Werke
 Gabriele Abels (* 1964), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Heinz Abels (* 1943), deutscher Soziologe
 Hans Abels (1873–1945), österreichischer Mediziner

 Jacob Abels (1803–1866), niederländischer Landschaftsmaler
 Jacobus Theodorus Abels (Jacob Abels; 1803–1866), niederländischer Maler 
 Johann Abels (1814–1902), oldenburgischer Landtagsabgeordneter 
 Kurt Abels (1928–2014), deutscher Germanist
 Ludwig Abels (1867–1937), österreichischer Schriftsteller 
 Michael Abels (* 1962), US-amerikanischer Komponist, Arrangeur und Musikpädagoge
 Norbert Abels (* 1953), deutscher Dramaturg und Kulturwissenschaftler
 Richard Abels (* 1951), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Abels Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Missouri
 Abeles
 Abelson (Abelsson)
 Abelin
 Abel (Familienname)
 Abele